Ürte findet sich in:

 Ürten-Gemeinschaft, eine frühere Bezeichnung für die Trinkstuben-Gesellschaften der Zürcher Zünfte
 Ürtekorporation, eine Allmendgenossenschaft, und Ürterecht, das entsprechende Korporationsbürgerrecht; siehe Korporationsgemeinde #Kanton Nidwalden